Biblioteca Museu Balaguer, museu situat a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
 Federació Belga de Motociclisme (del seu nom en neerlandès Belgische Motorrijders Bond), màxim òrgan regidor del motociclisme a Bèlgica
 Indra BMB (de l'acrònim de Bufet Mas Brillas), empresa de gestió tecnològica filial d'Indra
 British Medical Bulletin, revista científica de referència en el camp de la sociologia
 BMB Reports (de l'acrònim en anglès de Biochemistry and Molecular Biology), revista científica de referència en el camp de la bioquímica